Bantanto kan syfta på följande platser:

Gambia 

 Bantanto, Niamina East, Central River, 
 Bantanto, Upper Fuladu West, Central River,